Sara Errani e Roberta Vinci erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare.

Casey Dellacqua e Jaroslava Švedova hanno sconfitto in finale Garbiñe Muguruza e Carla Suárez Navarro per 6-3, 64-7, [10-5].

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Martina Hingis /  Sania Mirza (quarti di finale)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (quarti di finale)
  Garbiñe Muguruza /  Carla Suárez Navarro (finale)
  Hsieh Su-wei /  Flavia Pennetta (quarti di finale)

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (secondo turno, ritirate) 
  Caroline Garcia /  Katarina Srebotnik (primo turno) 
  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (semifinale) 
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Mutua Madrid Open 2015
WTA Tour 2015